Weißer steht für:

 Weiße (Vereinigte Staaten),  Nordamerikaner mit heller Hautfarbe und europäischem Aussehen
 einen Weißen in Südafrika, Ethnie, siehe Demografie Südafrikas #Weiße
 Kaffeeweißer, weiße, pulvrige, milchpulverähnliche Substanz als Milchersatz für Kaffee und Tee

Weißer ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Weißer (* 1991), deutsche Eishockeyspielerin
 Bettina Weißer, deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Christoph Weißer (* 1952), deutscher Chirurg, Herausgeber und Medizinhistoriker
 Johannes Weißer (1893–1954), deutscher Zeitungsredakteur und -verleger und Politiker (SPD), MdL Württemberg-Baden

Siehe auch:
 Weisser
 Weiße
 Weißsein